Detective steht für:
 Detective, Dienstbezeichnung für Kriminalbeamte in englischsprachigen Kriminalbehörden
 Detective, Präfix der Dienstgrade für Kriminalpolizei in den USA, siehe Polizei (Vereinigte Staaten)#Lokale Polizeibehörden
 Detective, Präfix der Dienstgrade der britischen Polizei für Kriminalpolizei
 Detective (Band), US-amerikanische Rockband bei Swan Song Records
 Detective (Brettspiel), von Portal Games/Pegasus Spiele
 Detective (dt. Titel Der Ermittler [2000]), Roman (1997) von Arthur Hailey
 The Detective (dt. Titel Hartnäckig), Roman (1966) von Roderick Thorp
 The Detective (dt. Titel Der Detektiv), Film (1967/68) von Gordon Douglas nach dem Roman von Roderick Thorp

Détective steht für:
 Détective, Film (1985) von Jean-Luc Godard

The Detectives steht für:
 The Detectives (dt. Titel Kein Fall für FBI), US-amerikanische Krimiserie (1959–1962)
 The Detectives UK-Krimiserie (1993–1997) 

Siehe auch:
 True Detective
 Detektiv